Серле () — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія,  провінція Брешія
 Серле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара